Omata bezeichnet:

 Omata (Taranaki), ein Ort in der neuseeländischen Region Taranaki
 Ōmata, eine Siegtechnik im Sumō, siehe Liste der Techniken im Sumō

Omata ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroyuki Omata (* 1983), japanischer Fußballspieler
 Kano Omata (* 1996), japanische Synchronschwimmerin